Estreito McFarlane
McFarlane Toys

Desambiguações de topônimos